Жироламо (Джироламо) Рушелли (; 1520—1566) — итальянский учёный-самоучка, физик, алхимик и картограф.

Биография 
Жироламо Рушелли родился и вырос в бедной семье. Будучи самоучкой, он выучил разные языки, как современные ему, так и древние.

В Венеции Ж. Рушелли работал корректором в типографии Вальгризи.

Рушелли основал в Риме Академию Негодования (). Поощрял первые литературные опыты Тассо.

С 1548 года жил в Венеции.

Известен под псевдонимом  (), под которым написал книгу «De' secreti del reuerendo donno Alessio Piemontese» ([итал.] — Venice, 1555).

Рушелли прослыл странным и эклектическим эрудитом, написал множество трудов и переводов, в том числе выпустил в 1553 году «Словарь рифм» ().

Библиография 
Важнейшие сочинения Жироламо Рушелли:
 Lettera al Muzio in difesa dell’uso delle signorie. — Venetia, 1551.
 Vocabolario generale di tutte le voci usate dal Boccaccio etc. — Postumo, 1552.
 Capitolo delle lodi del fuso. — 1553.
 Del modo di comporre in versi, nella lingua italiana, con un pieno ed ordinato rimario. — 1559.
 La Vita, di Jacopo Zane. — 1561.
 Le Imprese illustri, con espositioni e discorsi. — 1566.
 Indice degli uomini illustri. — 1572.
 Vocabolario delle voci latine con l’italiene, scelto da’migliori scrittori. — Postumo, 1588.
 Supplimento alle Storie del suo tempo del Giovio. — 1608.

В книге «De secretis» («О тайнах») приводит секрет приготовления на основе aqua vitae некоего ликёра (liquor) огромной силы, который «сохраняет и восстанавливает природное тепло, и возвращает здоровье и молодость».

Примечания

Литература

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Физики по алфавиту
Физики XVI века
Физики Италии
Алхимики
Родившиеся в 1520 году
Умершие в 1566 году
Картографы Италии
Учёные Эпохи Возрождения
Картографы XVI века